Эдельштейн, Эйдельштейн— фамилия, преимущественно еврейского происхождения. В переводе с немецкого означает «драгоценный камень».

Известные носители

В 
 Эдельштейн, Виталий Иванович (1881—1965) — российский учёный-овощевод.
 Эдельштейн, Виктор — модельер, шил платье для принцессы Дианы.

Г 
 Эдельштейн, Геннадий Михайлович (1961—2013) — латвийский рок-музыкант.
 Эдельштейн, Генрих Моисеевич (1911—1988) — советский скрипач.

Л, М, С 
 Эдельштейн, Лиза (род. 1966) — американская актриса и драматург.
 Эйдельштейн, Марк Александрович (род. 2002) — российский актёр фильмов и сериалов.
 Эдельштейн, Михаил Юрьевич (род. 1972) — российский литературный критик и литературовед.
 Эдельштейн, Самсон Иосифович (Самсонов; 1921—2002) — советский и российский театральный и кинорежиссёр, сценарист, актёр.

Ю 
 
 Эдельштейн, Юлий Георгиевич (род. 1958) — один из активистов еврейского национального возрождения в СССР, израильский политик, спикер кнессета.

Я 
 Эдельштейн, Яков Самойлович (1869—1952) — российский и советский геолог и географ.

См. также 
 Эйдельштейн, Владимир Вольфович (с 10 июня 1964 года — Жириновский; 1946—2022) — советский и российский политический деятель.